Rong Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Rong Xian (härad i Kina, Sichuan), 
 Rong Xian (härad i Kina, Guangxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar